Апофеге́й:

 «Апофегей» — повесть Юрия Полякова (1989).
 «Апофегей» — телевизионный фильм (2013), экранизация повести Ю. Полякова.